lewitacja (chrześcijaństwo)
 lewitacja (parapsychologia)
 lewitacja (technika)